Ophiarachna discrepans är en ormstjärneart. Ophiarachna discrepans ingår i släktet Ophiarachna och familjen Ophiodermatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
discrepans